Чемпионат Туркмении по футболу 1992 — первый независимый турнир в высшей лиге, который проходил с 25 апреля по 15 ноября 1992 года.

В борьбе за первенство старт взяли 15 команд, но вне конкуренции был лидер туркменского футбола — «Копетдаг», установивший несколько рекордов, среди которых — 11 стартовых туров без пропущенных мячей.

Результаты матчей

Турнирная таблица 

Лучший бомбардир: Сергей Казанков (ТСХТ Ашхабад) — 41 мяч.

Состав победителя 
Копетдаг
 вратари — Евгений Набойченко, Александр Коробко
 защитники — Аман Аннадурдыев, Дмитрий Корж, Джума Мередов, Рафис Гильманов, Рахим Курбанмамедов, Чары Сейдиев, Игорь Серкеров
 полузащитники — Камиль Мингазов, Алексей Козлов, Виталий Золотухин, Валерий Кириллов
 нападающие — Ровшан Мухадов, Чарыяр Мухадов, Курбанмамед Мередов, Бердымурад Нурмурадов

1992
Футбол в Азии в 1992 году
1992 год в Туркменистане